Horney est un patronyme porté notamment par :
 Brigitte Horney, actrice allemande
 Karen Horney, psychanalyste allemande